

Toponymes

Lorne,  communauté rurale du Manitoba.
 Lorne est un district de services locaux du comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick.
 Lorne est une paroisse civile et un district de services locaux du comté de Victoria, au Nouveau-Brunswick.

, une ancienne province d'Écosse.

Patronyme francophone 
 Pascal Lorne, un entrepreneur français.

Prénom anglophone 
 Lorne Balfe, producteur et compositeur de cinéma écossais
 Lorne Calvert, homme politique canadien
 Lorne Campbell, historien de l'art écossais
 Lorne Greene, acteur et producteur canadien
 Lorne Holland Bouchard, peintre et illustrateur québécois
 Lorne Main, joueur de tennis canadien
 Lorne Michaels, producteur et scénariste canadien
 Lorne Worsley, gardien de but de hockey sur glace, canadien

Fiction 
 Lorne est un personnage de fiction